

Patronyme 

 Loïc Meillard (né en 1996), skieur alpin suisse.
 Mélanie Meillard (née en 1998), sœur de Loïc, skieuse alpine.

Toponyme 

 Meillard, commune de France, dans l'Allier.
 Le Meillard, commune de France, dans la Somme.